

Любель — село в гміні Вонсош Ґуровського повіту Нижньосілезького воєводства

Любель – населений пункт у Вараждинській жупанії у складі громади Любещиця